Das BNP Paribas Masters 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 14. November 2010 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz gespielt. In der laufenden Saison war es das letzte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzelbewerb war der Serbe Novak Đoković, er scheiterte jedoch dieses bereits im Achtelfinale an Michaël Llodra. Neben Đoković (2009) nahmen mit David Nalbandian (2007), Nikolai Dawydenko (2006) und Tomáš Berdych (2005) vier ehemalige Sieger der Paris Masters am Turnier teil. Im Finale setzte sich der Schwede Robin Söderling in zwei Sätzen mit 6:1, 7:61 gegen den Franzose Gaël Monfils durch. Es war sein zweiter Titel dieser Saison, und der sechste insgesamt. Zum ersten Mal konnte Söderling ein Masters-Turnier gewinnen.

Im Doppel traten der Kanadier Daniel Nestor und der Serbe Nenad Zimonjić zur Titelverteidigung an. Sie schieden im Viertelfinale aus. Das Finale gewann das indisch/weißrussische Paar bestehend aus Mahesh Bhupathi und Max Mirny in zwei Sätzen gegen das bahamaisch/israelische Team bestehend aus Mark Knowles und Andy Ram. Für beide war es der erste Titel dieser Saison, und ihr siebter gemeinsamer Turniersieg.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. die acht topgesetzten Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. November 2010 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Statistik

Weblinks und Quellen 
 BNP Paribas Masters (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 23 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 128 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Paris
Accor Arena